Кни́га — объединённые под единым переплётом листы бумаги или другого писчего материала. Может также означать:

 «Книга» — издательство в Москве, основанное в 1964 году.
 «Книга» — казахстанский фильм 2013 года.
 «Книга» — незавершённый рассказ американского писателя ужасов Г. Ф. Лавкрафта.

Фамилия 
 Книга, Василий Иванович (1883—1961) — советский военачальник, генерал-майор.
 Книга, Денис Михайлович (род. 1992) — российский футболист.
 Книга, Моисей Иванович (1903—1994) — советский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ.

См. также